Chasteler steht für:
 Johann Gabriel von Chasteler (1763–1825), österreichischer General
 eine historische Bezeichnung von Châtelard, Teil der Gemeinde Magny-Châtelard im Département Doubs, Frankreich